Osobe:
Jesse James (razbojnik), američki razbojnik s Divljeg Zapada u 19.st.
Jesse G. James, sklopljač podešivih motocikla i bivši suprug glumice Sandre Bullock
Jesse James (glumac), glumac

Ostalo:
Jesse James (1939), film iz 1939.
American Experience: Jesse James, dokumentarac PBS-a American Experiencea iz 2005.
Brian Gerard James, profesionalni hrvač koji je za stage ime imao "Jesse James",
Jesse James (glazbeni sastav), britanski punk sastav,
Jesse James Hollywood, kriminalac